Martin Koukal – ex fondista ceco
 Petr Koukal – hockeista su ghiaccio ceco
 Zdeněk Koukal – calciatore ceco